Budinszky ist der Familienname folgender Personen

 László Budinszky (1895–1946), ungarischer Politiker
 Minna von Budinszky (1850–1913), österreichische Malerin und Zeichnerin